Naald van Cleopatra, drietal Oud-Egyptische obelisken in New York, Londen en Parijs
Cleopatra's Needle (berg), berg op Palawan in de Filipijnen